Forte rosso, a Delhi
Forte rosso di Agra